

Informatica 
IBM MareNostrum – supercomputer

Cinema 
Mare nostrum – film del 1926 diretto da Rex Ingram
 Mare nostrum – documentario del 2003 di Stefano Mencherini sulla realtà dei centri di detenzione amministrativa per migranti in Italia.

Letteratura 
 Mare nostrum – romanzo di Vicente Blasco Ibáñez del 1918

Musica 
 Mare nostrum – traccia dell'album La Bottega dell'Arte de La Bottega dell'Arte del 1975
 Mare nostrum – traccia dell'album Spiagge e lune di Fiorello del 1993
 Mare nostrum – traccia dell'album Memorial dei Moonspell del 2006
 Mare nostrum – album di Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren del 2007
Mare nostrum – album degli Stormlord del 2008

Videogiochi 
Mare Nostrum – videogioco del 2008 della Sandstorm Production

Altro 
Mare nostrum – locuzione latina che significa letteralmente il nostro mare
Operazione Mare nostrum – operazione della Marina Militare italiana di salvataggio e recupero dei migranti nel Mediterraneo